Финальный турнир XIчемпионата Европы по гандболу среди женских команд проходил в трёх городах Венгрии и в трёх городах Хорватии с 7 по 21 декабря 2014 года.

Отборочные игры 

Жеребьёвка отборочного турнира состоялась 26 мая 2013 года в Веспреме. В квалификации участвовали 26 команд, разыгравшие 14 путёвок в финальную стадию чемпионата. Сборные Венгрии и Хорватии на правах организаторов ЕВРО-2014 от отборочных игр были освобождены.

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 19 июня 2014 года в Загребе.

Арены

Предварительный этап 
Команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, вышли в основной этап чемпионата.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной этап 
В полуфинал вышли по две лучшие команды из групп I и II, а сборные, финишировавшие в группах третьими, сыграли в матче за 5-е место.

Группа I

Группа II

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь — Силе Сульберг ()
 Левая крайняя — Мария Фискер ()
 Правая крайняя — Кармен Мартин ()
 Линейная — Хейди Лёке ()
 Левая полусредняя — Кристина Нягу ()
 Правая полусредняя — Нора Мёрк ()
 Разыгрывающая — Кристина Кристиансен ()

Индивидуальные призы 
 MVP — Изабель Гульден ()
 Лучший игрок оборонительного плана — Сабина Якобсен ()

Итоговое положение 

Сборная Норвегии завоевала путёвки на чемпионат мира-2015 и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Турнир на сайте EHF 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2014 год в гандболе
Чемпионаты Европы в Венгрии
Чемпионаты Европы в Хорватии
Спорт в Венгрии в 2014 году
Спорт в Хорватии в 2014 году
Декабрь 2014 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Хорватии
Гандбол в Венгрии